De Gazet van Antwerpen Trofee 1989-1990 begon op 1 november in Peulis, een gehucht van Putte en eindigde met de in Breendonk op 17 februari. De Trofee telde dit jaar 7 crossen. De eindwinst was voor de Belg Guy Van Dijck.

Eindklassement (top 10)

Uitslagen

Bpost bank trofee
Veldrijden in 1990